Lavey steht für:

 Lavey VD, eine ehemalige Gemeinde in der Gemeinde Lavey-Morcles 
 Laveygrat, einen Bergrücken im Kanton Bern

Lavey ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Szandor LaVey (1930–1997), Begründer der Church of Satan und Autor der Satanischen Bibel
 Christian Lavey (* 1976), luxemburgischer Zauberkünstler
 Martha Lavey (1957–2017), US-amerikanische Kulturschaffende